Motorola V635 — стільниковий телефон фірми Motorola. На момент випуску був першим телефоном Motorola в форм-факторі «книжка», який мав кольоровий зовнішній екран, і флагманом лінійки так званих тріплетів (triplets)).
Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, USB-CEbus дріт, CD з ПЗ Mobile PhoneTools v.3 (повна версія), дротова стерео-гарнітура, 16-64 МБ TransFlash карта пам'яті в пластиковому адаптері форматі SD-карти, інструкція

Особливості: ОС Motorola Synergy v.2.1

Схожі моделі 
 Motorola V620
 Samsung SGH-E760
 Motorola V300
 Motorola V547
 Motorola V3i
 Samsung SGH-E620

Посилання 
 Каталог стільникових телефонів на сайті Motorola 
 Пошук на сайті Motorola
 Пошук на сайті Motorola 

Стільникові телефони Motorola